Дмитрий Сергеевич Сергеев:
 Сергеев, Дмитрий Сергеевич (род. 1979) — российский гребец-каноист.
 Сергеев, Дмитрий Сергеевич (род. 2000) — российский футболист.